Le Disque d'or de Sheila - Mélancolie est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en LP 33 tours en 1974.

Liste des titres 

 Mélancolie
 Les Rois mages
 Le couple
 Poupée de porcelaine
 Blancs, jaunes, rouges, noirs
 Cœur blessé
 Les Gondoles à Venise
 Le mari de mama
 Adam et Eve
 Samson et Dalila
 Oh! Marie Maria
 Reviens je t'aime

Production 
 33 tours / LP Stéréo  Carrère 67021 sorti en 1974
 Cassette audio  Carrère 70021 sortie en 1974

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 1974